Chicago è un gioco da tavolo ideato da H. Jean Venaise pubblicato da Ravensburger.

Collegamenti esterni

Giochi da tavolo